Яну́вка () — топоним в Польше.

Населённые пункты 
 Янувка (гмина Августув) — село в Подляском воеводстве;
 Янувка (гмина Андресполь) — село в Лодзинском воеводстве;
 Янувка (гмина Бычина) — село в Опольском воеводстве;
 Янувка (гмина Бяла-Подляская) — село в Люблинском воеводстве;
 Янувка (гмина Леснёвице) — село в Люблинском воеводстве;
 Янувка (гмина Пищац) — село в Люблинском воеводстве;
 Янувка (гмина Розпша) — село в Лодзинском воеводстве;
 Янувка (гмина Ситно) — село в Люблинском воеводстве;
 Янувка (гмина Старее-Поле) — село в Поморском воеводстве;
 Янувка (гмина Ханна) — село в Люблинском воеводстве;
 Янувка (гмина Щерцув) — село в Лодзинском воеводстве;
 Янувка (гмина Цепловоды) — село в Нижнесилезском воеводстве.

Другое 
 Янувка (приток Бубра) — река в Западных Судетах, Нижнесилезское воеводство.